Fiúza oder Fiuza ist der Familienname folgender Personen:

 Iedo Fiúza (1894–1975), brasilianischer Politiker.
 Joaquim Fiúza (1908–2010), portugiesischer Segelsportler
 Luís Barbalho Moniz Fiúza (1813–1866), brasilianischer Richter und Politiker
 Luis Quinteiro Fiuza (* 1947), spanischer Geistlicher, Bischof von Tui-Vigo